Volvo (lateinisch für ich rolle) ist eine Marke und Bestandteil des Namens zweier schwedischer Fahrzeughersteller:
 Volvo Car Corporation, Personenwagen
 Volvo Group, Nutzfahrzeuge
 Volvo Aero, ehemaliges Tochterunternehmen der Volvo Group
 Volvo Buses, Tochterunternehmen der Volvo Group, siehe Volvo Group#Omnibusse
 Volvo Construction Equipment, Baumaschinen; Tochterunternehmen der Volvo Group
 Volvo Trucks, Tochterunternehmen der Volvo Group
 Volvo Penta, Wasserfahrzeug- & Industriemotoren; Tochterunternehmen der Volvo Group
Eigentümer der Marke ist das gemeinsame Unternehmen  Volvo Group #Volvo Trade Mark Holding.